Cerea ima više značenja:
 Cerea, Biella
 Cerea, Verona